

Sigle 
 MacBook Pro  – computer portatile di fascia professionale della Apple
 Max Bunker Press – casa editrice di fumetti fondata da Max Bunker
 Myelin basic protein  – proteina basica della mielina
 Maltose binding protein  – proteina lega maltosio
 Major basic protein  – proteina basica maggiore
 Música popular brasileira – genere musicale

Codici 
 MBP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moyobamba (Perù)
 mbp – codice ISO 639-3 della lingua malayo

Altro 
 Mbp – simbolo di mega  base pairs, un milione di paia di basi